

Мишкино — присілок, Весьєгонський район, Тверська область
 Мишкино — село, Кулундинський район, Алтайський край